Rosoy (Oise)
 Rosoy (Yonne)
 Rosoy-en-Multien municipi francès al departament de l'Oise